Luke Thomas (ur. 1979) – amerykański dziennikarz sportowy
 Luke Thomas (ur. 1993) – brytyjski kucharz i osobowość medialna
 Luke Thomas (ur. 1999) – angielski piłkarz
 Luke Thomas (ur. 2001) – angielski piłkarz